Göran Lindgren kan syfta på

 Göran Lindgren (1927–2012), producent
 Göran Lindgren (grosshandlare) (1848–1922), grosshandlare och riksdagsman
 Göran Lindgren (tecknare) (född 1933), tecknare